

Sigle 
 Editrice Missionaria Italiana – casa editrice italiana
 Electromagnetic interference – interferenza elettromagnetica, disturbi che vanno limitati per il rispetto delle norme relative (Vedi Compatibilità elettromagnetica)
 Filtro EMI – filtro passivo presente nella gran parte delle apparecchiature elettroniche

Codici 
 EMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Emirau (Papua Nuova Guinea)
 emi – codice ISO 639-3 della lingua mussau-emira

Musica 
 EMI – etichetta discografica britannica
 EMI Classics – divisione classica della EMI
 EMI Italiana – ramo italiano della EMI

Religione 
 E.M.I. – Ancelle di Maria Immacolata

Televisione 
 Magica magica Emi – anime giapponese del 1985